Northwest Regional Airport kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Northwest Regional Airport Terrace-Kitimat, flygplats, British Columbia, Regional District of Kitimat-Stikine,

USA 

 Northwest Regional Airport (flygplats i USA), Texas, Denton County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar